Лађевићи могу бити:

 Лађевићи (Билећа), насељено мјесто у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Лађевићи (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ